

Cinema
Chapter Two (film 1978) – film del 1978
Capitolo secondo (Chapter Two) – film del 1979 diretto da Robert Moore
Chapter 2 – casa di produzione
It: Chapter Two – film del 2019 diretto da Andrés Muschietti.

Musica 
 Chapter Two – album di Roberta Flack del 1970
 Chapter 2: World Domination – album dei Three 6 Mafia del 1997
 Chapter 2 – album dei Lesiëm del 2001
 Chapter 2: The Voice – album di Syleena Johnson del 2002
 Chapter II – album di Ashanti del 2003
 Chapter Two – album di Gianni Ferretti del 2005
 Chapter Two – album dei Viking Skull del 2007

Teatro 
 Chapter Two – commedia di Neil Simon del 1977

Televisione 
 Regole infrante (Chapter Two) – episodio della prima stagione di Boston Public

Pagine correlate
Chapter One